Dardanus kan syfta på:

 Dardanus – latinska namnet på en kung och stamfader i grekisk mytologi, se Dardanos
 Dardanus (djur) –  ett släkte av kräftdjur
 Dardanus (opera) – en fransk opera med musik av Jean-Philippe Rameau